

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Maszyce – przysiółek wsi Pławna w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Strzelin
 Maszyce – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skała